Чемпионат Колумбии по футболу 1955 — 8-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1955 на RSSSF

1955
Футбол в Южной Америке в 1955 году
1955 год в Колумбии